Memento Mori steht für:

 Memento mori, Symbol der irdischen Vergänglichkeit
 Memento Mori (Band), schwedische Metalband
 Memento Mori (Computerspiel), Point-and-Click-Adventure aus dem Jahr 2008
 Memento Mori (1992), britischer Film aus dem Jahr 1992
 Memento Mori – Gedenke des Todes, südkoreanischer Film aus dem Jahr 1999
 Memento Mori (Feuerschwanz-Album), Musikalbum der deutschen Folk-Metal-Band Feuerschwanz aus dem Jahr 2021
 Memento Mori (Flyleaf-Album), Musikalbum der US-amerikanischen Post-Grunge-Band Flyleaf aus dem Jahr 2009

Siehe auch:
 Memento